Das Abierto Mexicano Telcel 2019 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2019. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 25. Februar bis 2. März 2019 in Acapulco statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Mexicano Telcel 2019 fand vom 23. bis 24. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Acapulco